О́льса ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнка-де-Памплона. Занимает площадь 40,7 км². Население — 1535 человек (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Наварры
Муниципалитеты Наварры